Deuss ist der Familienname von:

 Walter Deuss (* 1935), deutscher Manager

Deuss bezeichnet:

 Deuss (Schiff), 1898 gebautes, elektrisch angetriebenes Boot

Siehe auch

 Deuß
 Deus